Als Weltmeisterschaft 1963 oder WM 1963 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1963 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1963
 Bandy-Weltmeisterschaft 1963
 Basketball-Weltmeisterschaft 1963
 Biathlon-Weltmeisterschaft 1963
 Bob-Weltmeisterschaft 1963
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1963, siehe Scotch Cup 1963
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1963
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1963
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1963
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1963
 Fechtweltmeisterschaften 1963
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Männer 1963
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1963
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1963
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1963
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1963
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1963
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1963
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1963
 Ringer-Weltmeisterschaften 1963
 Schachweltmeisterschaft 1963
 Tischtennisweltmeisterschaft 1963
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1963
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1963
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 1963

!
Weltmeisterschaften nach Jahr